Iowa County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Iowa County (Iowa) – okres státu Iowa
 Iowa County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin